La Coppa Radivoj Korać 2022 è la 20ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 16ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2021-22, la prima classificata al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2021-2022, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Borac Čačak
Crvena zvezda mts
FMP Meridian
Mega Mozzart
Partizan NIS

Zlatibor Čajetina

Borac Zemun (vincitore)
Radnički Kragujevac (finalista)

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2021-2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile